Bernardo Menéndez puede ser una de las siguientes personas:

 Bernardo José Menéndez (1932-2016), militar argentino.
 Bernardo Menéndez (actor) (1930-2002), actor cubano.